«Хомяк-молчун» — советский короткометражный рисованный мультфильм  года.
Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 4.

Сюжет 
По лесу с надутыми щеками идёт хомяк, ни на кого не обращает внимания и даже не здоровается. Каждый, кто пытался поприветствовать его и завести разговор, в ответ получал только невежливое молчание. Такое поведение хомяка очень раздражало всех, и каждый стал называть его ленивым. А хомяк, никого не слушая, шёл к своей норке, придерживая щёки лапками. Придя домой, хомяк вывалил изо рта целую гору зёрен.

Съёмочная группа

Цензура 
По настоянию цензоров, концовку мультфильма укоротили. В самом конце мультфильма, когда хомяк снёс зерно в кладовую, звучит его монолог: «Ладно, пусть меня учат, а я, ни слова не говоря, пуд зерна в кладовую натаскал.» Следующие часть монолога и сюжет вырезаны: «Никто этого не видел, никто этого не знает, никто не позарится. Молчком-то лучше». И в это время куча зерна уплывает вниз, под землю. Из ямы высовывается крот и говорит: «Тссс». Так хомяк остаётся ни с чем.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Хомяк-молчун» на сайте online-mult
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Мультфильмы Леонида Носырева
Весёлая карусель
Мультфильмы о животных
Цензура в советской мультипликации